Pescheck ist der Familienname folgender Personen:
 Adolf Peschek (1884–1954), österreichischer Maler

 Stefan Pescheck (* 1985), deutscher Schauspieler

Siehe auch:
 Peschek
 Pešek
 Peszek